Fliegen steht für:

 eine Unterordnung der Insekten, siehe Fliegen
 die Fortbewegung innerhalb der Erdatmosphäre unter Überwindung der Erdanziehungskraft, siehe Fliegen (Fortbewegung)
 das Mitfliegen in einem Luftfahrzeug, siehe Flugreise
 im Anglerjargon eine Bezeichnung für eine bestimmte Art von Köder, siehe Fliegenfischen
 einen Film, siehe Fliegen (Film)

Siehe auch: 
 Fliege
 Vliegen